Юлия Олеговна Васильева (род. 6 сентября 1978, Москва) — российская синхронистка, заслуженный мастер спорта (2000), олимпийская чемпионка (2000).

Окончила Российскую государственную академию физической культуры. Выступает за ФСО профсоюзов «Россия» (Москва). В сборную команду России вошла в 1998 году. Чемпионка Олимпийских игр 2000 года в групповых упражнениях. Чемпионка Европы 1999 и 2000, обладательница Кубка Европы 1998 и Кубка мира 1999. Победительница Игр Доброй воли 1998 в групповых упражнениях.

Источники 
 
 .

Синхронисты России
Заслуженные мастера спорта России
Олимпийские чемпионы от России
Олимпийские чемпионки по синхронному плаванию
Чемпионы летних Олимпийских игр 2000 года
Синхронисты на летних Олимпийских играх 2000 года
Чемпионы Европы по синхронному плаванию